Овца може да се отнася за:
 Овце (Ovis), род тревопасни бозайници от разред Чифтокопитни, и по-специално:
 Муфлон (Ovis aries), вид дива овца
 Овца (Ovis aries), вид домашно животно
 Овцата Доли, първият успешно клониран бозайник
 Медночервена шуменска овца, българска порода овце
 Каракачанска овца, българска примитивна порода овце
 Свищовска овца, българска порода овце
 Дъбенска овца, българска порода овце
 Южнобългарска тъкноруна овца, българска порода овце
 Овцебик, бозайник от семейство Кухороги